Daurlong (em chinês 屬名, "dragão de Daur" )foi um gênero de dinossauro dromaeossaurídeo encontrado na Formação Longjiang, na região autônoma da Mongólia Interior, China. Viveu durante o Cretáceo Inferior, há 120 milhões de anos. A espécie-tipo é denominada Daurlong wangi.

Descoberta

O espécime holótipo IMMNH-PV00731 foi encontrado em Pigeon Hill, uma colina que faz parte da Formação Longjiang, na Mongólia Interior, China. A descoberta foi descrita por paleontólogos do Instituto de Geologia da Academia Chinesa de Ciências Geológicas, liderados por Xuri Wang em novembro de 2022. O nome do gênero, Daurlong é uma composição de duas palavras, "daur", em referência a ao povo Daur que vive na região, e long (龙), um termo comum em chinês para dragão (ou seja "dragão de Daur"). O descritor específico é uma homenagem a Wang Junyou, diretor do Museu de História Natural da Mongólia Interior.

Descrição

Daurlong era um dromeossaurídeo de tamanho médio, com cerca de 1,5 metro de comprimento. O espécime preservado tem 85% do tamanho do holótipo Tianyuraptor e 93% do tamanho do holótipo Zhenyuanlong. O crânio tem cerca de 94% do comprimento do fêmur e os membros anteriores têm menos de 60% do comprimento dos membros posteriores. O espécime preserva uma plumagem ao longo da parte de trás do crânio e pescoço, e as bordas da cauda. Uma camada azulada preservada na caixa torácica do espécime Daurlong corresponde à trilha intestinal vista no holótipo Scipionyx.

Classificação
Diversas características do espécime de Daurlong permitiram sua classificação em Dromaeosauridae. Os restos do material intestinal forneceram para o descritores do holótipo suporte filogenético para analisar do processo evolucionário de dromeossaurídeos primitivos quando comparados a gêneros basais, como Scipionyx.

Ao realizar uma análise cladística, Wang e sua equipe dispuseram Daurlong ao lado dos gêneros Tianyuraptor e Zhenyuanlong. O cladograma abaixo mostra as relações.

Paleobiologia

Os restos do espécime holótipo detinham conteúdo preservado do intestino. No seu interior, pesquisadores encontraram uma grande camada azulada, sendo possivelmente a massa interior do intestino do animal em vida. Na mesma área foram também encontrados um esqueleto de um sapo antigo. Wang e sua equipe comparou o intestino preservado do dromaeossaurídeo basal Scipionyx com os restos descoberto do espécime de Daurlong para inferir a forma como a região do canal digestivo de terópodes não-avianos teriam evoluído.

Paleoambiente
Daurlong foi encontrado na Formação Longjiang, uma das muitas formações da Jehol Biota, a junção da pelofauna do Cretáceo Inferior da China. Grande parte dos achados fósseis da região tem sido consistentemente de restos de outros dromeossaurídeos, grande parte da subfamília Microraptorinae.

.
Dromaeosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da China